Eurocephalus – rodzaj ptaka z rodziny dzierzb (Laniidae).

Występowanie 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące we wschodniej i południowej Afryce.

Morfologia 
Długość ciała 19–24 cm, masa ciała 42–70 g.

Systematyka

Nazewnictwo 
Nazwa rodzajowa jest połączeniem słów z języka greckiego:  eurus – „szeroki” oraz  -kephalos – „-głowy” ( kephalē –„głowa”).

Gatunek typowy 
E. anguitimens Smith

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Eurocephalus ruppelli – białoczub białorzytny
 Eurocephalus anguitimens – białoczub maskowy

Przypisy 

Dzierzby